Субри́маново многообра́зие — математическое понятие, обобщающее риманово многообразие. Суть обобщения состоит в том, что скалярное произведение задается не на касательных пространствах целиком, а только на некоторых их подпространствах (как правило, фиксированной размерности).

Тем самым, в субримановом многообразии понятие длины определено не для всех кривых, а только для так называемых горизонтальных кривых (тех, которые в каждой своей точке касаются соответствующего подпространства). Возникающая таким образом внутренняя метрика субриманова многообразия называется метрикой Карно-Каратеодори.

Определение 
 Пусть  — гладкое многообразие размерности , на котором задано гладкое распределение  размерности , т.е. в каждой точке  задано линейное подпространство  касательного пространства  которое гладко зависит от точки . Подпространства  называются горизонтальными. Векторное поле и кривая на  называются горизонтальными, если они касаются распределения  в каждой точке (в случае кривой имеются в виду все точки, в которых кривая имеет касательную).

 Распределение  называется вполне неинтегрируемым или вполне неголономным, если в каждой точке  любой вектор касательного пространства  представим в виде линейной комбинации векторов вида 
 
с некоторыми . Здесь  означает скобку Ли векторных полей.

 Многообразие  с определённым на нём вполне неинтегрируемым распределением  называется субримановым, если каждое горизонтальное подпространство  снабжено скалярным произведением g — метрическим тензором, меняющимся от точки к точке гладким образом. Другими словами, субримановым многообразием называется тройка .

Связанные понятия

Теорема Рашевского — Чоу 
Теорема Рашевского — Чоу утверждает, что для любых двух точек линейно связного субриманова многообразия найдется кусочно-гладкая горизонтальная кривая, соединяющая эти точки. Эта теорема была доказана независимо советским математиком П. К. Рашевским (1938) и китайским математиком Чоу (Wei-Liang Chow, 1939).

В этой теореме условие гладкости вполне неголономного распределения может быть ослаблено и заменено условием лишпицевости.

Метрика Карно — Каратеодори 
Каждое субриманово многообразие обладает метрикой, определённой по аналогии с римановым многообразием формулой
 

где инфимум берётся по всевозможным кусочно-гладким горизонтальным кривым, соединияющим точки x и y, то есть , , . Определённая таким образом метрика  называется метрикой Карно-Каратеодори.

Примечания

Литература 
 

  

 

 Richard Montgomery, A Tour of Subriemannian Geometries, Their Geodesics and Applications (Mathematical Surveys and Monographs, Volume 91), (2002) American Mathematical Society, ISBN 0-8218-1391-9.

 Agrachev, Andrei A.; Barilari, Davide; Boscain, Ugo, Introduction to Riemannian and sub-Riemannian geometry

 R.S. Strichartz, Sub-Riemannian geometry, Journal of Differential Geometry 24 (1986), 221-263.

Дифференциальная геометрия и топология
Метрическая геометрия
Структуры на многообразиях